Il nome Goffredo Plantageneto è relazionabile a due personaggi storici:
Goffredo V d'Angiò (1113-1151), conte d'Angiò e del Maine
Goffredo d'Inghilterra o Goffredo II di Bretagna (1158-1186))